Kabinet van de Koning (België), 
Kabinet van de Koning (Nederland),